Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1955, ha avuto come vincitrice Patricia Ward che ha battuto in finale Erika Vollmer 6-4 6-3.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1955